Vostani Serbije (Auferstehe, Serbien, serbisch-kyrillisch: Востани Сербије, damalige Orthographie: Востани Сербiє) ist ein serbisches patriotisches Lied. Sein Text geht auf ein Gedicht von Dositej Obradović aus dem Jahr 1804 zurück. In diesem Gedicht wird auf das Bild von Serbien als Mutter zurückgegriffen. Vostani Serbije ist eines der bekanntesten serbischen patriotischen Lieder und wurde nach 1992 immer wieder als mögliche Nationalhymne Serbiens ins Gespräch gebracht. Es existieren drei unterschiedliche Vertonungen, nämlich von Vartkes Baronijan, Zlatan Vauda und Ljuba Manasijević

Text

Serbisch-lateinisch 

Vostani Serbije! Vostani carice!
I daj čedom tvojim videt tvoje lice.
Obrati serca ih i očesa na se,
I daj njima čuti slatke tvoje glase.

Vostani Serbije!
Davno si zaspala,
U mraku ležala.
Sada se probudi
I Serblje vozbudi!

Ti vozdigni tvoju carsku glavu gore,
Da te opet pozna i zemlja i more.
Pokaži Evropi tvoje krasno lice,
Svetlo i veselo, kako vid Danice.

Vostani Serbije!
Davno si zaspala,
U mraku ležala.
Sada se probudi
I Serblje vozbudi!

Bosna sestra tvoja na tebe gleda.
I ne želi tebi nikakova vreda
Ko tebe nenavidi, ne boji se Boga
Od kojeg tebi ide pomoć mnoga.

Vostani Serbije!
Davno si zaspala,
U mraku ležala
Sada se probudi
I Serblje vozbudi!

Hercegova zemlja i Černaja Gora
Daleke države i ostrovi i mora
Svi tebi pomoć nebesnu žele,
Sve dobre duše tebi se vesele.

Vostani Serbije!
Davno si zaspala,
U mraku ležala
Sada se probudi
I Serblje vozbudi!

Serbisch-kyrillisch 
Востани Сербије! Востани царице!
И дај чедом твојим видет твоје лице.
Обрати серца их и очеса на се,
И дај њима чути слатке твоје гласе.

Востани Сербије!
Давно си заспала,
У мраку лежала
Сада се пробуди
И Сербље возбуди!

Ти воздигни твоју царску главу горе,
Да те опет позна и земља и море.
Покажи Европи твоје красно лице,
Светло и весело, како вид Данице.

Востани Сербије!
Давно си заспала,
У мраку лежала
Сада се пробуди
И Сербље возбуди!

Босна сестра твоја на тебе гледа
и не жели теби никакова вреда.
Ко тебе ненавиди, не боји се Бога
Oд којег теби иде помоћ многа.

Востани Сербије!
Давно си заспала,
У мраку лежала
Сада се пробуди
И Сербље возбуди!

Херцегова земља и Чернаја Гора
Далеке државе и острови и мора -
сви теби помоћ небесну желе,
Све добре душе теби се веселе.

Востани Сербије!
Давно си заспала,
У мраку лежала
Сада се пробуди
И Сербље возбуди! 
Востани Сербије! Востани царице!

Nationales Symbol (Serbien)
Nationalhymne